Trunks, personnage de fiction créé par Akira Toriyama dans le manga Dragon Ball en 1984.
 Eddie Trunk (1964-), journaliste musical et animateur de radio et de télévision américain.
 Isaiah Trunk (1905-1981), historien américain, d'origine polonaise, spécialiste de la Shoah.
 Trunks, groupe de rock français.
 Trunk : branche principale, en gestion de configuration informatique.
Patronyme juif